Novosti significa noticias en varios idiomas eslavos, razón por la cual se da dicho nombre a varias organizaciones y publicaciones periodísticas. Puede referirse a:

 RIA Novosti, una de las principales agencias de noticias estatales de la Unión Soviética
 Novosti a.d., compañía editorial serbia
 Večernje novosti (lit. Noticias Vespertinas), diario serbio nacido en 1953, publicado por la compañía anterior
 Novosti (Croacia), semanario croata establecido en 1999 
 Moskovskiye Novosti (lit. Noticias moscovitas), defunto diario ruso publicado entre 1980 y 2008
 Posledniye Novosti, (lit. Últimas Noticias), diario histórico ruso publicado en París entre 1920 y 1940
 Sportske Novosti (lit. Noticias Deportivas), diario deportivo croata creado en 1945
 Premios Sportske novosti, premios otorgados anualmente por los mayores éxitos del deporte croata
 Novosti Sistematiki Vysshikh Rastenii, revista de botánica de la URSS